Il singolare femminile del torneo di tennis Cincinnati Masters 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Vera Zvonarëva che ha battuto in finale Katarina Srebotnik 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Patty Schnyder (semifinali)
 Anastasija Myskina (primo turno)
 Assente
 Katarina Srebotnik (finale)

 Jelena Janković (quarti di finale)
 Marion Bartoli (quarti di finale)
 Tatiana Golovin (primo turno)
 Gisela Dulko (secondo turno)
 Sania Mirza (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2006